Ралли Испании 2014 года (официально 50.Rally RACC Catalunya) - двенадцатый этап чемпионата мира по ралли 2014 года, проходивший с 24 по 26 октября. Юбилейный пятидесятый Ралли Испании (Каталонии) и 23-ий в рамках чемпионата мира. Победу одержал французский пилот Себастьен Ожье, также досрочно став при этом чемпионом мира, за один этап до окончания сезона. Компанию на подиуме ему составили два финна - Яри-Матти Латвала и Микко Хирвонен. Также это восьмой дубль для команды Volkswagen Motorsport в сезоне 2014 года и третий подряд.

Список участников

Ход этапа 

На Ралли Испании смешанное покрытие: в пятницу - гравийная часть, а в субботу и воскресенье - асфальтовое покрытие. Три первых спецучастка этапа выиграли три разных пилота их трёх команд (Андреас Миккельсен, Крис Мик и Хейден Пэддон), но затем в лидеры этапа вышел в очередной раз Себастьен Ожье и уже никого не пускал на вершину классификации до самого финиша, выиграв в пятницу три спецучастка из семи и оторвавшись от напарника на 30 секунд. Не хватало темпа у Яри-Матти Латвалы на гравийных дорогах, но зато на асфальтовой части этапа он выиграл целых 8 допов из 10 возможных. Но Ожье хоть и шёл в более медленном темпе в субботу и воскресенье, чем финн, но все-таки не настолько, чтобы растратить тот отрыв, который сделал ранее. На финише разделило напарников по команде 11 секунд. Осторожно вёл гонку Себастьен и даже не стал сильно рисковать на Power Stage, так как главной цели он добился: выиграл второй чемпионский титул!

Тьерри Невилль хорошо начал соревновательный уик-энд, даже успел побыть непродолжительное время лидером и в целом шёл в темпе, близком к темпу Ожье. Но на 7 спецучастке повредил подвеску и откатился далеко назад. Смог в итоге заехать он на шестое место на финише этапа, но упустил возможность приехать на подиум  в эти выходные.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Не было сходов среди участников высшей категории на этот раз, хоть и не избежали Крис Мик, Роберт Кубица, Элфин Эванс аварий и поломок, но все-таки добрались до финиша. У Мика на СУ3 дважды был прокол колеса, а на СУ9 еще один. Эванс сначала без серьезных последствий вылетел с трассы на СУ5, потеряв около минуты, а на следующем допе попал уже в более серьезную аварию и выпал из десятки. Ну а у Кубицы возникли проблемы с дифференциалом на СУ8.

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 15, 55 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2014 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2014 году